Das Herreneinzel (Rollstuhl) der French Open 2022 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Paris.

Vorjahressieger war Alfie Hewett.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Herreneinzel
2022